Toponímia: 
 Redwood (Oregon), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Oregon
 Redwood (Nova York), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Redwood (Texas), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Texas
 Redwood City, població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Redwood Falls, població dels Estats Units a l'estat de Minnesota
 Parc Nacional de Redwood, parc nacional dels Estats Units al llarg de la costa nord de Califòrnia. El parc, juntament amb
 Ranxeria Redwood Valley o reserva Redwood Valley, reserva de la terra on hi resideix la comunitat d'amerindis coneguda com a banda d'indis pomo de Redwood Valley, al nord-est de la ciutat de Redwood Valley del comtat de Mendocino (Califòrnia) 
 Biografies: Bernard Boverton Redwood (Londres, 1874 – 1911), esportista anglès